Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Trinidad, d'après l'île du même nom :

 le , une goélette de 10 canons en service de 1805 à 1809 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1918 ;
 le , un croiseur léger de classe Crown Colony lancé en 1941. Touché par sa propre torpille en 1942, il est coulé cette même année par un raid aérien allemand.

Trinidad